Doña Bárbara é uma telenovela venezuelana exibida em 1967 pela Venevisión.

Elenco

 Lupita Ferrer- Doña Bárbara 
 Esperanza Magaz- Marisela Barquero 
 Henry Galue- Lorenzo Barquero 
 José Bardina- Balbino Paiba 
 Cesar Delgado- Melquíades "El Brujeador" 
 Carlos Cámara- El Socio 

Telenovelas da Venezuela
Telenovelas da Venevisión
Programas de televisão da Venezuela que estrearam em 1967
Programas de televisão da Venezuela encerrados em 1967
Telenovelas da década de 1960
Telenovelas em espanhol